Badra est un nom propre.

Toponymes 

 Badra, localité d'Allemagne, en Thuringe.
 
 Badra, ville irakienne proche de la frontière iranienne, dans la province de Wasit.

Patronyme 

 Khaled Badra (né en 1973), footballeur tunisien
 Affif Ben Badra (né en 1960), comédien et cascadeur français

Autres 
El Badra, série télévisée algérienne, diffusée de  à .